Паз — виїмка, заглиблення, гніздо в якій-небудь деталі
 Паз — населений пункт у Хорватії
 Паз (Патсойокі) — річка в Фінляндії, Росії і Норвегії

Див. також 
 ПАЗ (значення)
 Пас () — іспанське прізвище